Ankole steht für:

 Ankole (Volk), Volk in Uganda
 Königreich Ankole, Königreich der Ankole
 Ankolerind, anderer Name für Watussirind, Rinderrasse